Als Florentiner bezeichnet man:
 einen Einwohner der Stadt Florenz
 den Florentinerhut, einen Damenstrohhut mit schwingender Krempe
 Florentiner (Gardine) und Florentiner Spitze, eine Gardine mit zart bestickter Tüll, siehe Spitze (Stoff)
 den Florentiner Topf, ein Glasgefäß im Chemielabor mit zwei Abflüssen zur Trennung von Flüssigkeiten
 den Florentiner (Gebäck), ein Konditoreigebäck in Oblatenform mit Nüssen und Schokoladenüberzug
 die Bistecca alla fiorentina, ein Steak aus einer besonderen italienischen Rinderart
 den Florentiner (Diamant), einen berühmten gelben Diamanten
 die Pietra dura, Florentiner Arbeit, eine kunstvolle Intarsienarbeit mit Halbedelsteinen
 Florentiner (Taubenrasse), eine Taubenrasse
 den Florentiner (Baustil), einen Baustil, in dem Gebäude Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, mit Rundbögenornamenten und Türmchen
 den Florentiner (Goldmünze), eine mittelalterliche Währung, benannt nach dem Goldgulden aus Florenz
 den Florentiner Marsch von Julius Fučík (Komponist), einen der international berühmtesten Konzertmärsche 

Siehe auch:
 Florentiner Lack
 Florentiner Gürtel, siehe Keuschheitsgürtel